Malveae — триба квіткових рослин родини мальвові (Malvales).

Роди

Примітки 

Мальвові
Триби рослин